Samlaren kan syfta på:

 Samlaren – en svensk litteraturtidskrift
 Samlaren (bok) – en roman av John Fowles från 1963
 Samlaren (1965) – en amerikansk filmatisering av denna roman från 1965
 Samlaren (1989) – en svensk dokumentärfilm från 1989
 Samlaren (2002) – en svensk kortfilm från 2002
 Samlaren (2010) – en serie svenska kortfilmer från 2010

Se även 
 Samlande